Последний, сорок пятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран со 2 сентября 1990 года по 19 марта 1991 года. Победителем второй раз подряд стала команда «Динамо» Москва.

Регламент чемпионата 
 В переходном турнире увеличилось количество участников – с 10 до 15 команд, 5 из высшей и 10 из первой лиги.
 Второй этап в первой лиге проходил без учёта очков первого этапа, все команды играли между собой.
 Из второй лиги переходили в первую три команды, для были проведены стыковые матчи вторых команд зон.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 10 лучших команд прошлого сезона и пять лучших команд переходного турнира – все из высшей лиги. После первого этапа первые десять команд продолжали разыгрывать медали, последние пять вели борьбу за право остаться в высшей лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли со 2 сентября по 7 декабря.

Финал 
Матчи прошли с 21 января по 19 марта. Команды провели двухкруговой турнир с учётом всех набранных очков на первом этапе. Московское «Динамо» и «Спартак», сыграв между собой вничью в 44-м туре, обеспечили себе первое и второе места. ЦСКА, на первом этапе взявший у будущих призёров 9 очков из 12, на втором смог взять только 3, и во второй раз в своей истории остался без медалей.

Лучшие бомбардиры 
Рамиль Юлдашев («Сокол» Киев) – 56 очков (36+20)
Олег Знарок («Динамо» Рига) – 51 очко (24+27) 
Павел Буре (ЦСКА) – 46 очков (35+11) 
Валерий Каменский (ЦСКА) – 46 очков (20+26) 
Сергей Немчинов («Крылья Советов» Москва) – 45 очков (21+24) 
Александр Белявский («Динамо» Рига) – 42 очка (16+26)
Юрий Хмылёв («Крылья Советов» Москва) – 39 очков (25+14) 
Вячеслав Фандуль («Динамо» Рига) – 38 очков (26+12) 
Александр Семак («Динамо» Москва) – 38 очков (17+21) 
Валерий Ширяев («Сокол» Киев) – 38 очков (15+23)

Лучшие снайперы 
Рамиль Юлдашев («Сокол» Киев) – 36 шайб
Павел Буре (ЦСКА) – 35 шайб 
Вячеслав Фандуль («Динамо» Рига) – 26 шайб 
Юрий Хмылёв («Крылья Советов» Москва) – 25 шайб
Олег Знарок («Динамо» Рига) – 24 шайбы 
Виталий Прохоров («Спартак» Москва) – 21 шайба
Сергей Немчинов («Крылья Советов» Москва) – 21 шайба 
Алексей Ткачук («Спартак» Москва) – 20 шайб 
Валерий Каменский (ЦСКА) – 20 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
Сергей Бушмелёв («Спартак» Москва) – 80 минут
Александр Юдин («Динамо» Москва) – 78 минут
 Михаил Бородулин («Торпедо» Усть-Каменогорск) – 75 минут
Валерий Каменский (ЦСКА) – 66 минут
Рафик Якубов («Итиль» Казань) – 58 минут
Андрей Скомароха («Автомобилист» Свердловск) – 58 минут
Сергей Усанов («Торпедо» Ярославль) – 58 минут
Олег Знарок («Динамо» Рига) – 58 минут
Андрей Соколов («Торпедо» Усть-Каменогорск) – 56 минут
Сергей Селянин («Химик» Воскресенск) – 56 минут

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших 
Не составлялся.

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешёл Илья Бякин («Автомобилист»)

Результаты матчей
Самые крупные счёта были зафиксированы в матчах «Динамо» Москва - «Торпедо» Усть-Каменогорск – 13-2, и «Динамо» Рига - «Торпедо» Нижний Новгород – 12-3. Эти же матчи стали самыми результативными. 
Наименее результативным стал матч ЦСКА - «Торпедо» Нижний Новгород – команды не забросили ни одной шайбы.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 12 января по 25 апреля. Первые четыре команды получали право играть в высшей лиге, таким образом второй сезон уменьшалось количество участников в ней на одну команду.
По окончании сезона было решено наоборот, расширить высшую лигу, в связи с чем туда были переведены 5 и 6 команды турнира. При этом судьба этих мест решилась в последнем туре – «Авангард» переиграл лидера, заняв пятое место, а в личной встрече минского «Динамо» и ленинградского СКА , имеющих перед ней одинаковое количество очков, сильнее были минчане.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением трёх последних команд, перешедших во вторую лигу, одна команда из высшей лиги и две лучшие команды из второй.

Предварительный этап 
Матчи прошли в двух зонах в 4 круга со 2 сентября по 23 декабря. По пять лучших команд зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные боролись за право остаться в первой.

Западная зона

Восточная зона

Турнир за 11-20 места 
Матчи прошли с 16 января по 25 апреля в четыре круга без учёта очков первого этапа. Последние четыре команды должны были перейти во вторую лигу, но в связи с расширением высшей лиги, 17 и 18 команды остались во первой лиге.

Вторая лига 
Согласно регламента к участию допускались команды прошлого сезона, кроме двух победителей зон, перешедших в первую лигу, и двух последних команд каждой зоны, выбывших из чемпионата СССР, три последние команды первой лиги и обладатель Кубка ВДФСО. В связи с тем, что из первой лиги в этом сезоне перешла только одна команда (2 были расформированы), к турниру допустили «Маяк» (последнее место в восточной зоне), и «Нефтехимик» (второе место в Кубке ВДФСО).
Игры прошли в двух зонах в 4 круга. Победители зон выходили в первую лигу, вторые команды играли стыковые матчи за третью путёвку в первую лигу.

Западная зона 

Лучший бомбардир – Альфред Фаткуллин («Сокол») - 59 шайб.

Восточная зона 

Лучший бомбардир – Юрий Злов («Ермак») - 37 шайб.

Стыковые матчи за право играть в первой лиге 

«Сокол» Новочебоксарск - «Рубин» Тюмень – 3-3, 2-3 (Тюмень), 9-4, 4-1 (Новочебоксарск)

Всесоюзные соревнования ВДФСО профсоюзов среди КФК

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

6-я зона

7-я зона

8-я зона

Финалы

Финал 1-4 зон 
Матчи, планировавшиеся в Ачинске, прошли с 14 по 20 марта в Красноярске. Участвовали победители зон и вторые команды 3-й и 4-й зон (из-за отказа второй и третьей команд 3-й зоны играл «Таганай»). «Металлург», несмотря на получение права играть в чемпионате СССР в следующем сезоне, не принял в нём участия.

Финал 5-8 зон 
Матчи прошли с 11 по 17 марта в Тамбове. Участвовали победители зон и чемпион Якутской АССР «Строитель». Были определены лучшие игроки финального турнира.
 Лучший вратарь – Владимир Корнев («Сокол»)
 Лучший защитник – Владимир Антипин («Амурсталь»)
 Лучший нападающий – Андрей Лунёв («Авангард»)
 Лучший бомбардир – Алексей Бывальцев («Строитель» Удачный) – 8 очков (7+1)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1990-91 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, и третий эшелоны. 1990/1991 - 1994/1995. Молодёжные и юношеские первенства СССР/СНГ/России 1990/1991 - 1994/1995. Справочник. Москва. 2017.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1990—1991
 http://www.hockeystars.ru/art1991.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1990 год в хоккее
1991 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1991 году
Чемпионаты СССР в 1990 году